Kustwacht ist die niederländische bzw. flämische Bezeichnung für Küstenwache, insbesondere für:

 Nederlandse Kustwacht
 Kustwacht Caribisch Gebied
 Kustwacht (Belgien)